Richard Miller  kan zijn:

een politicus, zie: Richard Miller (politicus)
een stempedagoog, zie Richard Miller (stempedagoog)